Каба́ев — фамилия тюркского происхождения, женская форма — .

Известные носители 
 Кабаев, Владислав Александрович (род. 1995) — украинский футболист.
 Кабаев, Евгений Геннадьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Кабаев, Леонид Николаевич (1935—2012) — лауреат Ленинской премии СССР (1970).
 Кабаев, Марат Вазихович (род. 1961) — советский футболист.
 Кабаев, Мокий Алексеевич (1839—1921) — уральский казак, старообрядческий священник.

См. также 
 Кабаево — село в Мордовии.
 Кабаевское сельское поселение — муниципальное образование в Дубёнском районе Мордовии.

Примечания